Голубково — топоним:

Россия 
 Голубково — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Голубково — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Голубково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Голубково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Голубково — деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района Псковской области.
 Голубково — село, Удомельский район, Тверская область.
 Голубково — деревня в Белосельском сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.

Украина 
 Голубково — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Голубково — село в Путивльском районе Сумской области.